Nößler oder Nössler ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Nößler (1863–1943), deutscher Organist und Chordirigent
 Georg Nößler (1591–1650), deutscher Mediziner und Philosoph
 Johann Valentin Nößler (18. Jahrhundert), deutscher Orgelbauer
 Martin Nößler (1554–1608), kurbrandenburgischer Hofprediger und Domdekan
 Maximilian Nößler (1860–1922), deutscher Kaufmann, Konsul für Japan
 Paul Nößler (1929–2018), deutscher Bergmann, Vertriebenenvertreter und Politiker
 Regina Nössler (* 1964), deutsche Anthologin und Schriftstellerin für Gedichte, Erzählungen und Romane